Скифское захоронение (насыпь) Соло́ха или Могила-Знаменская — знаменитое скифское захоронение на левом берегу Днепра неподалёку от Каменки-Днепровской Запорожской области, изученное в 1912—1913 годах экспедицией Н. И. Веселовского.

История 

Скифское захоронение было обнаружено на левом берегу Днепра неподалёку от Каменки-Днепровской Запорожской области. Оно было изученно в 1912—1913 годах экспедицией русского археолога Н. И. Веселовского. Он в своих записках приводит его описание: 

До раскопок Веселовского курган представлял собой насыпь высотой восемнадцать метров с диаметром около 100 м. В насыпи находились две усыпальницы. Одна из них, в которой находилось захоронение знатной женщины, оказалась разграбленной в древности. Вторая где был захоронен вождь, его оруженосец, слуга, пять коней и конюший оказалась нетронутой. На останках, которые отождествляются с персоной «царя», было найдено пять пластинчатых браслетов: три на правой руке и два на левой. Возле головы лежал бронзовый шлем и золотой гребень. Золотой гребень из кургана Солоха, найденный А. А. Бобринским, как и большинство извлечённых из скифских курганов предметов роскоши, попал в собрание петербургского Эрмитажа.

Захоронения не были сделаны одновременно: через какое-то время после насыпки кургана высотой около 15 метров над захоронением знатной женщины, часть насыпи была снесена до основания и вырыта новая могила для скифского вождя. Могила представляла собой сложное сооружение, включавшее колодец со ступеньками, 10-метровый коридор и погребальную камеру с тремя боковыми нишами. Вождь был захоронен в наибольшей из трех ниш, в этой же нише был устроен тайник с ценными вещами. В две другие ниши был сложен погребальный инвентарь. Затем насыпь была досыпана уже над обеими могилами и увеличена в размерах. 

Скифский могильник, в составе которого находилась насыпь Солоха, ещё около ста лет назад представлял собой целый скифский некрополь, состоящий из 75 насыпей. В настоящее время земельный участок распахивается, что вызывает озабоченность научного сообщества.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Алексеев А. Ю. К идентификации погребений кургана Солоха // Тез. докл. междунар. конф. «Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья», посвящ. 95-летию со дня рождения профессора Б.Н. Гракова. Запорожье, 1994. II.
 Алексеев А. Ю. Гребень из кургана Солоха в контексте династической истории Скифии // Эрмитажные чтения памяти Б.Б. Пиотровского. Тез. докл. СПб., 1996.
  (обл.)
 
 Кузнецов C.В. Щиты на золотом гребне из кургана «Солоха» // Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья (К 100-летию Б.Н. Гракова). Запорожье, 1999.
 Манцевич А.П. Гребень и фиала из кургана Солоха // СА, № XIII, 1950.
 Манцевич А.П. Золотой гребень из кургана Солоха. Ленинград: Изд-во ГЭ, 1962.
 Манцевич А.П. Горит из кургана Солоха // Культура и искусство античного мира. Л., 1962. С. 95-118.  

 Мозолевський Б.М. Солоха // Мозолевський Б.М. Скіфський степ. Київ, 1983. С. 83-94.
 Половцова С. Объяснение изображений на драгоценных вещах из Солохи проф. Свороносом //ИАК, Вып. 65, 1918.
 Русяева М.В. Золотой гребень из кургана Солоха // VI чтения памяти профессора В.Д. Блаватского. К 100-летию со дня рождения. Тезисы докладов 21-22 мая 1999 г. М., 1999. С.96-97.
 Русяева М.В. Сцена охоты на чаше из кургана Солоха // V Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Этнические процессы. Керчь, 2004. С. 301–306.
 Русяева М.В. Серебряная чаша из кургана Солоха // Боспорские исследования. Вып. IX. Керчь, 2005. C. 112–126.
 Фармаковский Б.В. Горит из кургана Солоха // ИРАИМК, Т. 2, 1922. С. 23-48.

Ссылки 
 
 Манцевич А. П. Парадный меч из кургана Солоха
 Супруненко В. Спят курганы темные...

Археологические объекты Запорожской области
Курганы Запорожской области
Скифские курганы
Скифское искусство
Курганы по алфавиту
Открытия 1912 года